Venango kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Venango (Nebraska)
Venango (Pennsylvania)